Сент-Торе́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 15 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 483,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Торетт на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Торетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Торетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Торетт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер